

Localidades

Saint-Angel (Allier)
Saint-Angel (Corrèze)
Saint-Angel (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos